Die 1. Amateurliga Nordbaden 1972/73 war die 23. Saison der 1. Amateurliga im Fußball in Nordbaden – dem Vorläufer der heutigen Verbandsliga Baden. Nordbadischer Amateurmeister wurde der VfR Mannheim, der die Aufstiegsrunde zur Regionalliga Süd auf dem ersten Platz beendete und nach zwei Jahren den Wiederaufstieg in die Zweitklassigkeit schafften. Der VfL Neckarau und Germania Mönchzell mussten in die 2. Amateurliga absteigen. Der Drittletzte Germania Friedrichstal durfte wegen des Aufstiegs der Mannheimer in der Liga verbleiben. Für die folgende Saison 1973/74 kamen aus der 2. Amateurliga die Aufsteiger ASV Feudenheim, VfB Bretten und VfB Eppingen.

Abschlusstabelle

Weblinks 
 Amateurliga Nordbaden 1972/73 bei f-archiv.de
 Amateurliga Nordbaden 1972/73 auf ASC-Neuenheim.de

1972
Fußballsaison 1972/73